Энрико Росси (; род. 25 августа 1958, Бьентина) — итальянский политик, губернатор Тосканы (2010—2020).

Биография 
Выходец из рабочей семьи, в 1982 году окончил Пизанский университет, где изучал философию. В 1985 году вступил в Итальянскую коммунистическую партию. Некоторое время работал журналистом в местной газете «Il Tirreno», но в 1985 году был назначен асессором и вице-мэром Понтедеры, а с 1990 по 1999 год являлся мэром этого города. Наиболее известным достижением Росси этого периода стало предотвращение переезда компании Piaggio из Понтедеры в Кампанию (он возглавил рабочих, заблокировавших в знак протеста железную дорогу). С 2000 по 2010 год являлся асессором по здравоохранению в администрации региона Тоскана.

В 2010 году возглавил на  в Тоскане левоцентристскую коалицию в составе Демократической партии, Италии ценностей, Левые экология свобода и , которая одержала убедительную победу с результатом 59,7 % над основным соперником — правоцентристской коалицией Народа свободы и Лиги Севера во главе с  (34,44 %).

В 2015 году вновь добился успеха на . На этот раз Росси поддерживали только Демократическая партия и предвыборный список Popolo toscano — Riformisti 2020 (Тосканский народ — реформисты 2020), но он смог заручиться поддержкой 48,02 % избирателей, в то время как основной соперник —  от Лиги Севера в союзе с партией Братья Италии — Национальный альянс — только 20,02 %.

25 февраля 2017 года вместе с Роберто Сперанца вошёл в число инициаторов движения Articolo 1 — Movimento Democratico e Progressista (Статья 1 — Демократическое и прогрессивное движение) с целью проведения в жизнь левой альтернативы политическому курсу лидера Демократической партии и премьер-министра Маттео Ренци. Впоследствии движение откололось от ДП в качестве самостоятельной левой партии под названием .

1 июня 2019 года публично объявил о возвращении в ряды ДП, признав решение о выходе ошибкой.

20-21 сентября 2020 года состоялись очередные , на которых Росси не выставил свою кандидатуру, а победу в Тоскане одержала возглавляемая Эудженио Джани левоцентристская коалиция на основе Демократической партии с участием в числе прочих и партии Италия Вива.

8 октября 2020 года на церемонии в Палаццо Строцци Сакрати во Флоренции официально передал полномочия губернатора Джани.

Труды 
 Viaggio in Toscana, Roma, Donzelli Editore, 2014. ISBN 9788868430719.
 Rivoluzione Socialista, a cura di Peppino Caldarola, Roma, Castelvecchi, 2016. ISBN 9788869446481.
 L’Italia Centrata, a cura di, Roma, Quodlibet, 2016. ISBN 9788874628636.
 Rivoluzione Socialista, a cura di Peppino Caldarola, nuova edizione, Roma, Castelvecchi, 2017. ISBN 9788832820294.
 Partigiani della Memoria, Firenze, Regione Toscana, 2018.
 Non basta dire Europa, a cura di Antonio Pollio Salimbeni, Roma, Castelvecchi, 2019. ISBN 9788832826159.
 Prima le persone. Contro il decreto Salvini, Enrico Rossi e Giovanni Maria Flick, a cura di Pasquale Terracciano, Roma, Castelvecchi, 2019. ISBN 9788832826715

Примечания

Ссылки 
 

Политики XX века
Политики XXI века
Члены Демократической партии (Италия)
Члены партии «Левые демократы»
Члены Демократической партии левых сил (Италия)
Члены Итальянской коммунистической партии
Мэры городов Италии
Губернаторы Тосканы
Выпускники Пизанского университета